Ян Корнеліс Вермеєн Jan Mayo або Barbalonga «Довгобородий»(нід. Jan Cornelisz. Vermeyen, бл. 1504, Бевервійк — 1559, Брюссель) — південнонідерландський
 Жан Вермеєн — ювелір (корона австрійських Габсбургів).